Il termine tedesco Herrenhaus equivale all'italiano "Senato" o più propriamente all'inglese House of Lords (Camera dei Signori) e descrive l'istituzione della "camera alta" di governo.

Più specificatamente, Herrenhaus, si riferisce a una delle due seguenti istituzioni:

 La Camera dei Signori di Prussia, camera alta del parlamento prussiano. Attualmente il palazzo che ne fu sede accoglie il Bundesrat tedesco.

 La Camera dei signori d'Austria ovvero la camera alta del Consiglio imperiale austriaco tra il 1867 ed il 1918. 

Prussia
Storia dell'Austria
Politica dell'Austria
Parlamenti storici